Мари́н () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Моррасо. Занимает площадь 40,50 км². Население — 25 997 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 
 Fotos de Marín.
 
 
 Marín en Google Maps
 Web oficial del Xarángallo Mángallo
 Space oficial del Xarángallo Mángallo

Муниципалитеты Понтеведры
Города Понтеведры